

Portugal 
 Museu Militar de Lisboa
 Museu Militar do Porto

Brasil 

 Museu Militar Conde de Linhares
 Museu Militar do Comando Militar do Sul — Porto Alegre
 Museu da Brigada Militar — Porto Alegre
 Forte de Copacabana ou Museu Histórico do Exército

Outros países 
 Museu Militar de Borodino
 Museu de Artilharia de Finlândia

Desambiguações de museus